Список кантри-хитов № 1 1972 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1972 году. В 1972 году чарт возглавляли 27 различных песни. Тогда хит-парад кантри-музыки, называвшийся Hot Country Singles, составлялся по популярности на радиостанциях и продажам синглов в магазинах.

История 
По три чарттоппера в 1972 году имели два исполнителя кантри, Мерл Хаггард и Чарли Прайд, каждый провёл на первом месте в сумме по шесть и семь недель, соответственно. В первом издании журнала Billboard за 1972 год в хит-параде кантри-музыки лидировал сингл «Kiss an Angel Good Mornin'» в исполнении Чарли Прайда: это была пятая неделя на позиции № 1, из которых первые четыре он провёл в 1971 году. Спустя неделю его сместил с вершины двусторонний сингл «Would You Take Another Chance on Me» / «Me and Bobby McGee» в исполнении рок-музыканта Джерри Ли Льюиса. Фредди Харт стал лидером года по суммарному числу недель, проведённых на первом месте. Он лидировал 11 недель с тремя синглами: «My Hang-Up Is You», «Bless Your Heart» и «Got the All Overs for You (All Over Me)». «My Hang-Up Is You» поставила рекорд 1972 года, проведя шесть недель на вершине чарта. Это вдвое больше любого другого хита. Харт начал записывать свои песни ещё в начале 1950-х годов и впервые появился в Hot Country chart в 1959 году, но ни один раз не попадал в лучшую десятку top-10 вплоть до 1971 года, когда песня «Easy Loving» одним из хитов года. Эта песня продолжала появляться в десятке top-10 до 1975 года.

Три музыканта возглавили хит-парад впервые в своей карьере. Американская кантри-певица и автор Донна Фарго провела три недели на первом месте в июне со своим хитом «The Happiest Girl in the Whole U.S.A.», получившим несколько премий, включая Грэмми и потом со вторым «Funny Face». Jerry Wallace две недели был на вершине чарта с треком «If You Leave Me Tonight I'll Cry», единственным своим чарттоппером и сразу после появления в эпизоде телепрограммы Night Gallery. И наконец, Мел Тиллис впервые в своей карьере был на первом месте с песней «I Ain’t Never», спустя почти десятилетие после первого появления в чартах журнала Billboard. Тиллис был соавтором песни вместе с Уэббом Пирсом, чья версия уже была на втором месте этого чарта в 1959 году, но Тиллис не записывал эту песню до 1972 года, когда его новая версия обошла достижение оригинала и впервые стала номером один в США. Финальным чарттоппером года стала песня «She’s Got to Be a Saint» другого певца — Рэя Прайса, впервые с 1950-х годов появившегося в чарте.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 1972 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1972 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1972 году

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1972 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1972 года